Первотроицк — название населённых пунктов в России:

 Первотроицк — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Первотроицк — деревня в Ишимском районе Тюменской области.